Франсис Бебей (15 июля 1929, Дуала, Камерун — 28 мая 2001, Париж, Франция) — камерунский скульптор, музыкант, певец и писатель.

Биография 
Окончил университет Сорбонны во Франции и получил дальнейшее образование в Соединённых Штатах. В 1957 году Бебей переехал в Гану по приглашению Кваме Нкрумы и был назначен диктором и журналистом на радио.

В начале 1960-х годов Бебей переехал во Францию и начал работать в области искусства, проявив себя как музыкант, скульптор и писатель. Он также работал в качестве консультанта ЮНЕСКО по всеобщей музыкальной программе. Написал целый ряд художественных произведений, в том числе роман Le Fils d’Agatha Moundio, за который был удостоен премии чёрной Африки по литературе в 1968 году.

Свой первый музыкальный альбом подготовил в 1969 году, записал его в 1972 и с 1974 года решил полностью посвятить себя музыке. Играл в основном на гитаре, хотя сопровождал свои выступления и традиционными африканскими музыкальными инструментами. Его стиль ввиду этого был новаторским, представляя собой сочетание традиционной городской камерунской музыки макосса с классической гитарой, джазом и поп-музыкой. Свои песни, которые могли быть философскими, юмористическими или посвящёнными проблемам современности, он исполнял в Дуале на английском и французском языках. За одну из своих юмористических песен получил в 1977 году премию Sacem. За свою жизнь записал более 20 альбомов, написал музыку к нескольким камерунским фильмам, выступал с концертами в 75 странах мира. Умер в Париже от сердечного приступа.

Выборочная библиография 
 Сын Агаты Модио (Le Fils d'Agatha Moudio, 1967)
 Ашантийская куколка (La Poupée Ashanti, 1973)
 Альбер, король Эффиди (Le Roi Albert d'Effidi, 1976).

Публикации на русском языке 
 Ашантийская куколка: Роман. Пер. Е.Саввиной - М: Прогресс. 1980, 168 с.
 Сын Агаты Модио. Роман. Пер. Е.Антоновой - М. : Прогресс, 1974. - 136 с.
 Три юных чистильщика. Повесть. Пер. А.Карпова// Чики и река: повести и рассказы африканских писателей. М: Дет. лит. 1981, 482-498
 Рождественский дед маленькой Фанты. Женитьба Эдды. Джимми и равенство. Ассисастанас и полицейский комиссар. Чудеса в темной комнате. Рассказы. Пер. К. Жуковской//Маленькая станция: рассказы камерунских писателей. - М. : Худож. лит., 1978.

Примечания 

Писатели Камеруна
Музыканты Камеруна